Населені пункти в Чехії:

 Лештіна (Шумперк)
 Лештіна (Усті-над-Орлиццю)